Область Хатідзьо
Острів Хатідзьо
Острів Хатідзьо-Малий
Хатідзьо (Токіо)